Comitatul Chase sau Chase County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Chase County, Kansas 
 Chase County, Nebraska